Fiévez ist der Familienname von:

 Alexander Fiévez (1902–1949), niederländischer Offizier des Heeres
 Maurice Fiévez (1890–1945), belgischer römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer